Die Hovedserien 1955/56 war die zwölfte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die achte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 31. Juli 1955 und endete mit dem Finalspiel am 3. Juni 1956.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Larvik TIF wurde zum zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister. Es war der insgesamt dritte Titel.

Von den Aufsteigern mussten FK Kvik und IL Varegg wieder absteigen. Frigg Oslo FK und SK Rapid Moss konnten sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1955/56

Fußballsaison 1955/56
Eliteserien-Saison (Fußball)